Raman Volkaŭ – calciatore bielorusso
 Sjarhej Volkaŭ – calciatore bielorusso
 Zachar Volkaŭ – calciatore bielorusso